Не путать с биатлонисткой Анной Карин Улофссон-Зидек

Анна-Кристина Улофссон (швед. Anna-Kristina Olofsson; род. 17 сентября 1981 года, , Швеция) — шведская сноубордистка, выступавшая в дисциплине хафпайп.

 Победительница и призёр этапов Кубка мира и Европы;
 Многократная чемпионка Швеции;
 Многократный призёр чемпионатов Швеции;
 Участница зимних Олимпийских игр 2006 (хафпайп — 22 место).

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 Профиль на сайте FIS
 Профиль на www.sports-reference.com 

Сноубордисты Швеции
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2006 года